Влади́мир Чижо́в:
 Чижов, Владимир Алексеевич (род. 1953) — российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, член Совета Федерации Федерального собрания с 2022.
 Чижов, Владимир Аполлонович (1861—1941) — действительный статский советник, домовладелец, отец Г. В. Чижова.
 Чижов, Владимир Петрович (1904—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.